Trus oder TRUS steht für

 transrektaler Ultraschall, ein medizinisches Diagnoseverfahren

Trus ist der Familienname folgender Personen:

 Alena Trus (* 1995), belarussische Kugelstoßerin und Diskuswerferin
 Wiktar Trus (* 1996), belarussischer Diskuswerfer